Александров Олексій Геннадійович — білоруський шахіст
 Александров Олексій Миколайович — український військовик